Björkån kan avse:

Björkån, Kalixälven – ett biflöde till Kalixälven
Björkån, Faxälven – ett bilflöde till Faxälven
Björkån, Ångermanälven  – ett biflöde till Ångermanälven